Коулдејл има више значења:
 Коулдејл (округ Бедфорд, Пенсилванија)
 Коулдејл (округ Скулкил, Пенсилванија)